Пильц, Александр Иванович (1870—1944) — русский государственный деятель.
 Пильц, Винценц (1816—1896) — венский скульптор.
 Пильц, Кароль (1898—1939) — польский шахматист.
 Пильц, Отто (1846—1910) — немецкий художник, иллюстратор журнала Die Gartenlaube.
 Пильц, Эразм (1851—1929) — польский журналист, политический деятель.

Примечания

См. также 
 Пильцы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.